L'association Parité Science ou association pour la Parité dans les Métiers Scientifiques et Techniques (APMST) est une association à but non lucratif (loi 1901) née le 6 mars 2002 à  La Casemate à Grenoble (CCSTI), publiée au journal officiel (JOAFE) le 6 avril 2002.

Les objectifs de l’association sont:
 Favoriser un égal accès des femmes et des hommes aux métiers scientifiques et techniques;
 Promouvoir l’image des sciences chez les femmes et l’image des femmes en sciences;
 Inciter les  filles et les femmes à s’engager dans les métiers scientifiques et techniques.

L'évènement fondateur de l'association est le colloque Femmes et Sciences (Construire d'autres savoirs avec les femmes) organisé au WTC les 8 et 9 mars 2002 par le service des relations internationales de l'Université Grenoble Alpes en collaboration avec la Ville de Grenoble dans le cadre du  Programme Cadre de l'Union Européenne.

L'association est identifiée sous l'acronyme APMST jusqu'en 2020 puis  prend le nom de Parité Science.

Elle joue aussi le rôle d'antenne de l'association nationale Femmes et Scienceset est membre de la Plateforme EPWS (European Platform for Women Scientists) depuis 2021. Les  Femmes et Sciences et Parité Science sont mutuellement adhérentes depuis 2004.

Parité Science a fêté ses  le 8 novembre 2022 à La Casemate.

Actions Phares 

 2013: Colloque des  de Parité Science: «Les carrières des femmes en science: vers l’équité»;
 2019: Colloque Femmes et Sciences: «Un rêve pour les filles et les garçons: LA SCIENCE», Multipartenaire;
 2019: 30 panneaux de l'exposition «Infinités Plurielles,  vous parlent de sciences», Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (M.E.S.R.I);

 2021: La Science taille XX elles: L'exposition distingue , enseignantes, ingénieures ou techniciennes issues de diverses disciplines scientifiques;
 2022: Les  de Parité Science .

Actions récurrentes ou à la demande 

 Interventions auprès de publics scolaires de différents niveaux (primaires, collèges et lycées);
 Interventions à la Journée du droit des femmes le 8 mars;
 Mise en place d’un fonds documentaire sur les femmes en sciences accessibles à toutes et tous ;
 Interventions à la Fête de la Science;
 Interventions au Festival Remue-Méninges.
 Participation régulières aux Editathon "Femmes et Sciences" de Wikimédia France et Les sans pagEs à La Casemate.

Références